Oriol Lozano Rocabruna (Palau-solità i Plegamans, 15 de juliol de 1985) és un polític català, actual alcalde de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental).

Es va graduar en el grau de ciències de l'activitat física i de l'esport, també conegut com a INEF, en la Universitat de Barcelona, i posteriorment va realitzar un postgrau en Gestió Esportiva Municipal, lliurant com a projecte final d'aquest un Pla General Esportiu per a un municipi de 69.000 habitants. L'any 2015 es fa militant d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), iniciant una trajectòria política vinculada únicament al municipi de Palau-solità i Plegamans.

S'inicia en l'àmbit de la política l'any 2015 quan entra a formar part de la llista electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya en les eleccions locals de 2015 ocupant el numero 6 de la candidatura.

Va encapçalar la llista d'ERC en les eleccions municipals de 2019, sent triat com a cap de llista el 7 de maig de 2018, i obtenint posteriorment a les eleccions locals de 2019 una victòria amb 6 regidors sobre 17, la primera victòria dels republicans en la història de la democràcia.

Enllaços externs 
 Pàgina web de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
 Currículum de l'Oriol Lozano
 Notícia de l'elecció de l'Oriol Lozano com a candidat d'ERC a les eleccions municipals de 2019
 Notícia de la proclamació com a alcalde de Palau-solità i Plegamans

Alcaldes del Vallès Occidental
Persones_de_Palau-solità_i_Plegamans
Alumnes de la Universitat de Barcelona